Лос Кањонес има више значења:

 Лос Кањонес (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Кањонес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Кањонес, Ел Италијано (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Кањонес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Кањонес, Ел Сијен (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Кањонес (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику